

Anno 
 171 o 171 a.C.

Codici 
 171  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Flarestar Observatory di San Ġwann, sull'isola di Malta

Matematica 
 171 – numero